Das Mixed der Australian Championships 1927 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Esna Boyd  und John Hawkes. Im Endspiel setzten sich Esna Boyd / John Hawkes gegen Youtha Anthony / James Willard mit 6:1 und 6:3 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1927